Micheluzzi – cognome italiano
 Attilio Micheluzzi – fumettista italiano
 Carlo Micheluzzi – attore italiano
 Luigi Micheluzzi – alpinista italiano
 Tonino Micheluzzi – attore e drammaturgo italiano